Der Rajon Snowsk (ukrainisch /; russisch /) war eine 1923 (zwischen 1935 und dem 12. Mai 2016 unter dem Namen Rajon Schtschors/Щорський район) gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Tschernihiw im Norden der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 1283 km² und eine Bevölkerung von etwa 24.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Stadt Snowsk.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Korjukiwka.

Geographie 
Der Rajon lag im Norden der Oblast Tschernihiw. Er grenzte im Norden an Russland (Oblast Brjansk, Rajon Klimowo), im Osten an den Rajon Korjukiwka, im Süden an den Rajon Mena sowie im Westen an den Rajon Horodnja.

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen der Snow sowie dessen Zuflüsse Bretsch (Бреч) und Turtschanka (Турчанка), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 115 und 170 Metern und er ist stark bewaldet.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Stadtratsgemeinde und 24 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 55 Dörfer
 1 Siedlung

Stadt

Dörfer und Siedlungen

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung der Ukraine#Rajone

Weblinks

Einzelnachweise 

Snowsk
Rajon Korjukiwka
Aufgelöst 2020